Romeo bezeichnet:

 einen männlichen Vornamen, siehe Romeo (Vorname)
 die männliche Hauptrolle im Drama Romeo und Julia
 R als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 den Namen einer weißen Rebsorte, siehe Romeo (Rebsorte)
 einen nachrichtendienstlicher Ausdruck für einen Agenten, der zum Zwecke der Anwerbung eine Liebesbeziehung zu einer Zielperson anknüpft, siehe Romeo (Agent)
 den Namen eines US-amerikanischen Rappers, siehe Romeo (Rapper)
 ein Dateisystem für Daten-CDs, siehe Romeo (Dateisystem).
 einen deutschen Fernsehfilm aus dem Jahr 2001 der Regisseurin Hermine Huntgeburth, siehe Romeo (Film)
 Romeo Records, amerikanisches Plattenlabel der 1920er-Jahre
 Romeo (Soziales Netzwerk) (zuvor PlanetRomeo und GayRomeo), soziales Netzwerk für homo-, trans-, bisexuelle Männer
 Romeo Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Romeo ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardo Romeo (* 1977), argentinischer Fußballspieler

 Caroline Roméo (* 1994), französische Tennisspielerin
 Giuseppa „Giusy“ Romeo (1951–2004), italienische Sängerin, siehe Giuni Russo
 Mario Romeo (* 1915), italienischer Stabhochspringer
 Max Romeo (* 1947), jamaikanischer Sänger
 Michael Romeo (* 1968), US-amerikanischer Gitarrist
 Nicola Romeo (1876–1938), italienischer Ingenieur und Unternehmer
 Paolo Romeo (* 1938), Erzbischof von Palermo
 Remo Romeo (* 1934), italienischer Filmemacher
 Steve Romeo (1971–2012), US-amerikanischer Skibergsteiger
 Toby Romeo (* 2000), österreichischer DJ und Musikproduzent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Romeo (Colorado)
 Romeo (Florida)
 Romeo (Michigan), siehe Macomb County
 Romeo (Tennessee)

Siehe auch:
 Alfa Romeo
 Grube Romeo